Homps kan syfta på:
 Homps, Aude
 Homps, Gers